Серге́й Анто́нович Макаре́вич (20 июня 1913, Орёл — 13 октября 1943, Кольский залив) — советский лётчик минно-торпедной авиации во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (31.05.1944, посмертно). Гвардии капитан (3.04.1943).

Биография 
Родился 20 июня 1913 года в городе Орёл в семье рабочего. Русский. В двадцатые годы остался сиротой и воспитывался в семье родственников. Окончил среднюю школу № 32 Орла, затем школу ФЗУ Московско-Курской железной дороги, работал на промышленных предприятиях города, а затем по комсомольской путёвке на строительстве Московского метрополитена.

С августа 1935 года служил в Военно-Морском Флоте. Окончил Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в городе Ейске в декабре 1938 года. С февраля 1939 года служил младшим лётчиком 41-й морской ближнеразведывательной авиационной эскадрильи в ВВС Балтийского флота, летал на гидросамолете МБР-2. В ноябре 1939 года был переведён на Северный флот, где служил в 118-ом разведывательном авиационном полку младшим лётчиком, старшим лётчиком, пилотом. Участвовал в советско-финской войне, выполнив несколько боевых вылетов на воздушную разведку финского судоходства в Баренцевом море. Освоил самолёты ГСТ, Че-2, ДБ-3Ф. Член ВКП(б) с 1941 года.

Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941 года. Воевал в рядах того же полка, в мае 1942 года стал командиром звена. Кроме чисто разведывательных вылетов, выполнял специальные задания командования по совершению особо важных перевозок, а также по бомбардировке наземных немецких войск на сухопутном фронте в районе реки Большая Западная Лица. В наградном листе на награждение первым орденом (орден Красной Звезды) упомянуто, что в начале войны воевал на Чёрном море, где выполнил 8 дальних разведок румынских военно-морских баз, в последующих наградных листах эта информация не упоминается.

С октября 1942 года воевал в 24-м (с мая 1943 — 9-й гвардейский) минно-торпедном авиационном полку: пилот, с марта 1943 года – командир звена, с июня 1943 года – помощник командира эскадрильи. В этом полку освоил ленд-лизовские самолёты-торпедоносцы «Хемпден», а позднее и А-20 «Бостон». Счёт потопленным кораблям врага открыл 13 января 1943 года, потопив сторожевой корабль.

Помощник командира эскадрильи 9-го гвардейского минно-торпедного авиаполка (5-я минно-торпедная авиационная дивизия ВВС ВМФ, ВВС Северного флота) гвардии капитан С. А. Макаревич совершил 194 боевых вылета: 185 на нанесение бомбовых ударов по военно-морским базам и портам противника, 9 — на торпедирование немецких кораблей. Потопил 2 транспорта, 1 танкер и 2 сторожевых корабля. 

Погиб 13 октября 1943 года в бою по уничтожению морского конвоя противника. Его «Бостон» был сбит зенитным огнём при выходе из торпедной атаки и упал в воду в районе мыса Кибергнес в Варангер-фьорде Баренцева моря.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (31 мая 1944 года, посмертно).
 Орден Ленина (31 мая 1944 года, посмертно).
 Два ордена Красного Знамени (4 февраля 1943, 4 июля 1943 года).
 Орден Александра Невского (5 октября 1943 года).
 Орден Красной Звезды (22 февраля 1942 года).

Память 
 Бюст С. А. Макаревича в числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен в посёлке Сафоново на Аллее Героев около музея ВВС Северного флота.
 В Орле на здании средней школы № 32, в которой учился Герой, установлена мемориальная доска. 
 Его имя выбито на памятной доске в честь Героев – уроженцев города Орла на Бульваре Победы. 
 Его именем назван большой морозильный рыболовный траулер объединения «Мурманрыбпром».

Примечания

Литература 
 
 Бойко В. С. Крылья Северного флота. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1976. — 317 с.
 Герасименко Д. Я., Колкер И. И., Нехорошков Ф. А. Славен героями Северный флот. 30-летию разгрома гитлеровских захватчиков в Заполярье посвящается. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1974. — 208 с.
 Не просто имя – биография страны. Книга 2. — Мурманск, 1989. 
 Сорокажердьев В. В. Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза, 1939—1945: боевые биографии. — Мурманск: Книжное издательство, 2007. — С. 163. — ISBN 978-5-85510-305-2.
 Фролов П.  И., Пирогов В.А., Макушев А. Ф. Боевое созвездие орловцев. —— Тула, 1985. — С. 174—183.

Ссылки 
 
 Биография С. А. Макаревича в «Кольской энциклопедии».
 Музей ВВС Северного флота. Фотоальбом об истории музея ВВС СФ.
 Козлов И. А., Шломин В. С. Краснознамённый Северный флот.
 Страница С. А. Макаревича на сайте «Бессмертного полка».

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Члены ВКП(б)
Погибшие в боях Великой Отечественной войны